Czuwaj Przemyśl – klub sportowy
 Pozdrowienie harcerskie
 „Czuwaj” – czasopismo harcerskie
 Czuwaj – film w reżyserii Roberta Glińskiego